Lista 472 gmin w departamencie Charente-Maritime we Francji.

 (CALR) Communauté d’agglomération de La Rochelle, created in 2000.
 (CARF) Communauté d’agglomération du Pays Rochefortais, created in 2000.
 (CAR) Communauté d’agglomération du Pays Royannais, created in 2002.

Gminy we Francji